Reli Jordan je reli utrka koja se prvi puta 2008.g. nalazi na programu FIA Svjetskog prvenstva u reliju.
Reli Jordan je prva utrka Svjetsko prvenstva u reliju koja se održava na Bliskom istoku. Do sada je Reli Jordan bodovan za Bliskoistočno prvenstvo u reliju (engl. MERC). Sve etape relija održane su u okolici glavnog grada Amana, raspoređene oko Mrtvog mora.

Pobjednici

Vanjske poveznice 
Službene internet stranice utrke 

Jordan
Jordan